Nadir – kierunek przeciwny do zenitu
 s/y Nadir – polski jacht żaglowy
 Nadir Szah Afszar – szach Iranu w latach 1736 – 1747
 Mohammad Nadir Szah – król Afganistanu w latach 1929 – 1933